Győr-Moson-Sopron este un județ din nord-vestul Ungariei.

Municipii 

 Győr
 Sopron

Orașe 
Populația în 2001.

 Mosonmagyaróvár (30 424)
 Csorna (10 848)
 Kapuvár (10 684)
 Jánossomorja (5998)
 Tét (4113)
 Pannonhalma (4098)
 Fertőd (3403)

Comune 

Győr-Moson-Sopron